Ахондроплази́я ( — отрицательная приставка +  — хрящ +  — образовывать), или микромелия ( — небольшой, маленький +  — часть тела, конечность); (диафизарная аплазия, болезнь Парро — Мари, врожденная хондродистрофия ( — хрящ +  — приставка, отрицающая положительный смысл слова +  — питание)) — известное с древности спонтанное и наследственное заболевание человека, проявляющееся в нарушении процессов энхондрального окостенения (вероятно, в результате дефектов окислительного фосфорилирования) на фоне нормальных эпостального и периостального окостенений, что ведет к выраженной диспропорциональной низкорослости за счет недоразвития длинных костей; характеризуется наличием врождённых аномалий, в частности высок риск развития стеноза позвоночного канала. Наследуется по аутосомно-доминантному типу. Ожидаемая продолжительность жизни при ахондроплазии примерно на 10 лет ниже среднего значения.

Термин «ахондроплазия» впервые использовал в 1878 году французский терапевт Жюль Парро (Joseph-Marie-Jules Parrott, 1829–1883), а в 1900 году невролог Пьер Мари впервые описал основные черты заболевания у детей и взрослых.

Лечение 
Дефект развития хряща — эпифизарной пластинки обусловливает неспособность рецепторов инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в хрящевых пластинках роста воздействовать на рост. В связи с этой этиологией человеческий гормон роста, эффективный при эндокринных формах нанизма, мало помогает людям с ахондроплазией.

Другой метод, применяемый при ахондроплазии — хирургическое удлинение длинных трубчатых костей —позволяет увеличить рост больного приблизительно на 24–28 см.

В августе и ноябре 2021 года соответственно FDA и EMA одобрили «Воксзого» (Voxzogo, ) — первый и пока единственный патогенетический лекарственный препарат, предназначенный для увеличения линейного роста у людей с ахондроплазией с открытыми эпифизами, то есть кости которых всё еще растут. Восоритид (vosoritide), разработанный «БайоМарин фармасьютикал» (BioMarin Pharmaceutical), представляет собой рекомбинантный аналог натрийуретического пептида типа C (CNP) — мощного стимулятора эндохондральной оссификации. Восоритид позволяет добиться прибавки к скорости роста в среднем на 1,57 см в год, если сравнивать с плацебо.

Известные люди, страдавшие ахондроплазией 
Сенеб (XXVI век до н. э.) — древнеегипетский высокопоставленный чиновник
Джоти Амджи — актриса
 Чандра Бахадур Данги
 Гуль Мохаммед
 Питер Динклейдж
 Владимир Тишенков
 Владимир Фёдоров
 Анна Кастельянос (Каст)

Примечания

Ссылки 
Подробная статья с объяснением о диагнозе Ахондроплазия.

НКО пациентов с ахондроплазией и другими костными дисплазиями и их семей "Немаленькие люди" (АНО, центр)